Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez-Canseco (Lima, 19 de septiembre de 1962) es un abogado y político peruano. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Biografía 
Nació el 19 de septiembre de 1962, hijo de Alfredo Ferrero Costa y María Diez-Canseco Cisneros. Es sobrino de los políticos Carlos Ferrero Costa, Eduardo Ferrero Costa, Javier Diez-Canseco y Raúl Diez-Canseco.

Estudió en el Colegio Inmaculado Corazón, y luego, en el Colegio Santa María Marianistas.

Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó como abogado en 1986. Luego realizó estudios en Law Center y en el Law Institute de la Universidad de Georgetown, así como en la Escuela de Derecho Harvard. Donde obtuvo una maestría en Derecho en junio de 1987. 

Ha sido profesor en la cátedra de Sociedades en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima, así como en la Escuela de Capacitación Registral (1993).

Fue miembro del Comité Consultivo del Congreso de la República del Perú para la reforma de la Ley General de Sociedades. Participó en la comisión encargada de elaborar el Proyecto de Ley de Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología (1990). Fue también consultor del Colegio de Abogados y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual (1996).

Fue director de la Cámara de Comercio Peruano-Ecuatoriana entre 1998 y 1999.

Vida política 
En 1999, fue viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales en el gobierno de Alberto Fujimori.

En el 2002, se desempeñó como viceministro de Comercio Exterior y Turismo.

Ministro de Comercio Exterior (2003-2006) 
El 10 de noviembre del 2003, tras la renuncia de Raúl Díez-Canseco, Ferrero fue nombrado por el entonces presidente Alejandro Toledo como ministro de Comercio Exterior y Turismo. 

Durante su gestión, se firmaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Tailandia. Fue junto con Carlos Bruce, el ministro con mayor aprobación del régimen de Toledo. 

Finalizó su gestión el 28 de julio de 2006.

Genealogía

Referencias 
 El Comercio (Perú), pag.b12, entrevista, Lima, 7 de junio de 1999.

Nacidos en Lima
Abogados de Perú
Ministros de Comercio Exterior y Turismo de Perú
Alumnado del Colegio Santa María Marianistas
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Viceministros de Perú